piąty sezon Niemieckiej Formuły 4 – rozpoczął się 27 kwietnia i zakończył się 29 września po dwudziestu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja debiutantów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Niemiecka Formuła 4
2019 w sportach motorowych
2019 w Niemczech
2019 w Austrii
2019 w Holandii